Marine nationale peut faire référence à :

 Marine nationale algérienne, la marine militaire de la République algérienne démocratique et populaire ;
 Marine nationale béninoise, la marine militaire de la République béninoise ;
 Marine nationale camerounaise, la marine militaire de la république du Cameroun ;
 Marine nationale colombienne, la marine militaire de la république de Colombie ;
 Marine nationale française, la marine militaire de la République française ;
 Marine nationale gabonaise, la marine militaire de la République gabonaise ;
 Marine nationale ivoirienne, la marine militaire de la Côte d'Ivoire.